Биргер Аксель Расмуссон (, 19 июня 1901 — 3 мая 1964) — финский шахматист, национальный мастер (1932). Чемпион Финляндии 1933 г. В составе сборной Финляндии участник трех шахматных олимпиад. Известен своей победой над П. П. Кересом на олимпиаде 1935 г. (в том же году Керес взял реванш на турнире в Хельсинки).

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Финляндии